

Села:
 Підгір'я — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Ратнівський район
 Підгір'я — Івано-Франківська область, Богородчанський район
 Підгір'я — Львівська область, Золочівський район, Бродівська міська громада
 Підгір'я — Львівська область, Золочівський район, Поморянська селищна громада
 Підгір'я — Миколаївська область, Первомайський район
 Підгір'я — Полтавська область, Великобагачанський район

Інше:
 Підгір'я — Прикарпаття.
 «Підгір'я» — український футбольний клуб з міста Сторожинця Чернівецької області

Підгір'я — село, Мінська область, Червенський район

Підгір'я (Спас) — село, гміна Холм, Холмський повіт, Люблінське воєводство

Також 
 Подгор'є
 Подґуже